Чебинка:

 Чебинка — река в России, протекает в Республике Карелия, впадает в озеро Онежское-Свирь, губа Чеболакшская.
 Чебинка — река в России, протекает в Республике Карелия, приток реки Уница.